Гутник Ігор Володимирович (нар. 8 червня 1993 року, Львів), більш відомий під своїм сценічним псевдонімом Гоня або Ванпанчмен,  — український репер, співак і автор пісень. Учасник Львівського хіп-хоп колективу Глава 94, заснованого у 2010 році разом з Паліндромом.

Біографія 

Народився у Львові у 1993 році. Виріс на вул.Патона, де і навчався в школі № 15. Ігор почав читати реп у 14 років зі своїм однокласником, який також створював інструментали.

Паралельно з навчанням в школі закінчив комп'ютерну академію "ШАГ", де віддавав перевагу графічному дизайну. В 2009 році Гоня познайомився зі Степаном (Паліндром) з яким вони сторили групу Глава 94. У 2010-му Ігор зі Степаном випустили ряд синглів та перший міні-альбом "Невідомі". В локальній хіп-хоп тусовці їх прийняли дуже тепло, виступ за виступом, трек за треком хлопці набирали оборотів та розширювали свою аудиторію, в 2013 році вийшов їх перший повноформатний альбом "Безлад". У 2015-му Гоня випустив свій сольний ЕР під назвою "Фіталіті", з якого більша половина треків це фіти з локальними реперами. Як говорив сам Ігор, він не думав робити сольну кар'єру, але через відсутність часу на гурт у Паліндрома, він почав накопичувати матеріал, та невдовзі випускати його, крім цього беручи участь у різних інтернет батлах, таких як: ПідБіт, Лемберг батл, Pitbull Battle та ін. Гоня придумував різні псевдоніми, щоб батлова творчість не пересікалась з його основним проєктом. Треки можна знайти на просторах інтернету та на саундклауді. Mr.Popeye, Репер, Ванпанчмен, Володимирович - так підписувався Гоня в різних проєктах. 

У 2018 Гоня випускає кліп з DJ Shon - Флешбек, та оголошує про початок сольної кар'єри. В 2020 році Ігор випускає свій другий альбом "Саботаж" і кілька кліпів до нього. Після цього почав працювати над першим повноформатним альбомом, попутньо випускаючи спільні треки з рядом різних українських реперів, але через початок війни в Україні скасував плани, на томість випустивши міні-альбом "Ні в кут, ні в двері" і кліп на один з синглів до нього, "Лід".

Дискографія

Альбоми: 

 "Фіталіті" ЕР (2015)
 "Саботаж" ЕР (2020)
 "Ні в кут, ні в двері" ЕР (2022)

Сингли: 

 "Реп про реп" (2018)
 "Флешбек" (2018)
 "Хтось буде слухати 2" (2020)
 "Бронепоїзд" (2020)
 "Open to more" (2020)
 "Аквафреш" (2020)
 "Памфлет"  (2021)
 "Демарш" (2021)
 "Сейф" (2021)

Кліпи: 

 "Реп про реп" (2018)
 "Флешбек" (2018)
 "Добрий день" (2020)
 "Інтро" (2020)
 "Хтось буде слухати 2" (2020)
 "Бронепоїзд" (2020)
 "По правилах" (2020)
 "Демарш" (2021)
 "Вода" (2021)
 "ЛІд" (2022)